Duimen draaien, een activiteit om de tijd te doden
 Duimzuigen, het zuigen of sabbelen op de duim, vaak door kinderen
 Duim omhoog, een goedkeurend gebaar met de duim
 Duim omlaag, een afkeurend gebaar met de duim